Абдулла́ева — женская форма фамилии .

Известные носители 
 А 
 Абдуллаева, Аида Гамдулла кызы (1922—2009) — азербайджанская и советская арфистка.

 Б 
 Абдуллаева, Бизумрат (1919—1997) — бригадир хлопководческой бригады колхоза имени Хрущёва Кагановичабадского района Таджикской ССР, Герой Социалистического Труда.

 Г 
 Абдуллаева, Гальма Юсиф кызы (род. 1928) — звеньевая виноградарского совхоза имени Азизбекова Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаева, Гульсара Сангиновна (род. 1948) — советская и таджикская актриса театра и кино
 Абдуллаева, Гюльзар Рза кызы (1914—1993) — звеньевая колхоза имени Сталина Ждановского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.

 З 
 Абдуллаева, Зара Кемаловна (род. 1953) — российский кинокритик, искусствовед.
 Абдуллаева, Зари Муталим кызы (1912—1996) — звеньевая виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Шемахинский район Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаева, Зохра Абдулла кызы (1952—2021) — азербайджанская певица, заслуженная артистка Азербайджана (2007).

 Л 
 Абдуллаева, Лайес (род. 1991) — азербайджанская легкоатлетка эфиопского происхождения.
 Абдуллаева, Лейла Яшар кызы (род. 1981) — азербайджанский дипломат

 М 
 Абдуллаева, Медина (род. 1984) — азербайджанская актриса, телеведущая. 
 Абдуллаева, Мунаввара (род. 1950) — узбекская актриса, театральный режиссёр и педагог.

 Н 
 Абдуллаева, Назлы Муршуд кызы (1902—1978) — Герой Социалистического Труда (1950).
 Абдуллаева, Насиба Меликовна (род. 1961) — узбекская эстрадная певица, народная артистка Узбекистана.

 О 
 Абдуллаева, Ойбарчин Бекмуратовна (род. 1984) — узбекский государственный деятель.

 Р 
 Абдуллаева, Рано Хабибовна (род. 1935) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Абдуллаева, Римма (1931—2017) — азербайджанский и советский деятель киноискусства, режиссёр, продюсер. Заслуженный работник культуры Азербайджана.

 С 
 Абдуллаева, Саадет Абуталыб кызы (1940—2017) — азербайджанский музыковед.
 Абдуллаева, Сабина Ханлар кызы (род. 1996) — азербайджанская дзюдоистка-паралимпийка.
 Абдуллаева, Сафура Сейфулла кызы (род. 1936) — доярка совхоза имени Калинина Масаллинского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абдуллаева, Сипорат (1932—2007) — упаковщица табачно-ферментационного завода Пенджикентского производственного объединения табачно-консервной промышленности, Ленинабадская область, Герой Социалистического Труда.

 Т 
 Абдуллаева, Тамара Тахминдаровна (1914—?) — звеньевая колхоза «Красный Восток» Меркенского района Джамбульской области, Герой Социалистического Труда (1965).
 Абдуллаева, Тохта (1922—?) — бригадир полеводческой бригады колхоза имени Хрущёва Орджоникидзевского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда (1957).

 Х 
 Абдуллаева, Хаят Гамдулла кызы (1912—2006) — азербайджанский скульптор.
 Абдуллаева, Хикоят (1918—?) — колхозница колхоза имени Сталина Калининского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда (1957).

 Я 
 Абдуллаева, Яйра Умаровна (1930—2019) — советская и узбекская актриса театра и кино, артистка Узбекского академического драматического театра, народная артистка Узбекской ССР (1964).